Тараярви — озеро на территории Сосновецкого сельского поселения Беломорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,1 км². Располагается на высоте 118,6 метров над уровнем моря.

Форма озера серпообразная, продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, преимущественно заболоченные.

Из северной оконечности озера вытекает безымянный водоток, втекающий с левого берега в реку Тунгуду, впадающую в реку Нижний Выг.

В озере расположено не менее трёх безымянных островов различной площади.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001311102000008760.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Тунгуды
Озёра Беломорского района